Alcithoe är ett släkte av snäckor. Alcithoe ingår i familjen Volutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Alcithoe